Берчешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.
 Берчешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Новач.